Macabra: La mano del diablo (conocida en inglés como Demonoid: Messenger of Death) es una película de terror mexicana de 1981, dirigida por Alfredo Zacarías.

Argumento 
La mano amputada de un demonio se convierte en un serio problema para un matrimonio de arqueólogos en México. Esta mano infernal posee a quien toca y entonces el infeliz de turno intentará librarse de ella como sea, autoamputándosela o yendo a un cirujano. Un sacerdote intentará exorcizarla.

Reparto 
 Samantha Eggar: Jennifer Baines
 Stuart Whitman: el padre Cunningham
 Roy Jenson: Mark Baines 
 Lew Saunders: el sargento Leo Matson
 Narciso Busquets: el Dr. Julian Rivkin
 José Chávez: Pepe
 Haji: Angela

Enlaces externos 

 

Películas de terror
Películas de terror sobrenatural
Cine de terror de los años 1980
Películas de terror de México